Runda huset kan syfta på:
Runda huset, Helsingfors – en cirkelformad landmärkesbyggnad i stadsdelen Hagnäs
Runda huset (Gustavsberg) – ett bibliotek i Värmdö kommun

Se även
Runda villan, en villa i Huddinge kommun